Moorilla Hobart International 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hard court. Det var den 16. udgave af Moorilla Hobart International, og turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i Domain Tennis Centre i Hobart, Australien den 9. – 16. januar 2009.

Turneringen blev vundet af den blot 18-årige tjekke Petra Kvitová, som i finalen besejrede sin syv år ældre landsmand Iveta Benešová med 7-5, 6-1, og som dermed vandt sin første titel på WTA Tour'en. Turneringen blev præget af tidlige nederlag til alle otte seedede spillere. Fem af dem tabte i første runde, og de resterende tre blev slået ud i anden runde, og dermed kom kvartfinalerne udelukkende til at bestå af useedede spillere.

I doublefinalen vandt det argentinsk-italienske par Gisela Dulko og Flavia Pennetta over de ukrainske søstre Alona og Katerina Bondarenko med 6-2, 7-6.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fire spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Moorilla Hobart International 
 Sony Ericsson WTA Tour – Moorilla Hobart International 2009 – Resultater 

WTA Tour 2009